William Marsden (1754-1836), un orientaliste, linguiste, numismate et explorateur britannique, auteur d'études scientifiques sur l'Indonésie ;
 William Marsden (1796-1867), un chirurgien britannique ;
  (1901-1983), footballeur international anglais ;